Aamodt, är ett norskt efternamn som bland annat burits av

Bjørn Aamodt, norsk lyriker.
Kjetil André Aamodt, norsk alpin skidåkare.
Ragnhild Aamodt, norsk handbollsspelare. 

Norska efternamn